Un pointu, une famille de barques de pêche traditionnelles ;
 Jeannette Pointu, une série de bande dessinée de Marc Wasterlain ;
 Raymond Pointu (né en 1940), est un journaliste sportif français ;
 Terme désignant un violeur, dans l’argot des prisonniers (variante du mot d’argot pointeur) ;
 Au volley-ball, le pointu désigne l'attaquant prioritaire exempté de la réception ;
 Dans le jargon de l'Armée de l'air française, un pointu est un avion de chasse ;
 Dans le jargon de la savate (boxe française) le pointu est un type de coup de pied.

Voir aussi 
 Pointe
 Pointeur